Boyuibe (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Boyuibe (plaats), een plaats in deze gemeente